Nuevo Ojo de Agua kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Ojo de Agua, Ocosingo, Chiapas, 
 Nuevo Ojo de Agua, La Independencia, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar